Арґобба (ዓርጎባ) — одна з ефіопосемітських мов Ефіопії, мова народу арґобба.

Мовою арґобба розмовляє близько 40 000 людей, що проживають у місцевості на північний схід від Аддис-Абеби в Ефіопії. Ця мова належить до південноефіопської гілки ефіопосемітських мов (разом з амхарською та ґураґе).

Діалекти 
Довший час вважалося, що мова арґобба є діалектом амхарської мови, але тепер класифікується як окрема мова.

Арґобба складається із чотирьох основних діалектів: гарер (мертва мова), алію амба, шева робіт і шонке. 

У наш час спостерігається перехід носіїв мови арґобба до використання оромо та амхарської мови, які є досить спорідненими.

Письмо 

Для письма мовою арґобба використовуватися варіант ефіопського письма.

Примітки

Джерела 
 Cohen, Marcel (1931) Études d'éthiopien méridional (Collection d'ouvrages orientaux). Paris: Geuthner. 
 Cohen, Marcel (1939) Nouvelles Études d'éthiopien méridional. Paris: Ancienne Honoré Champion. 
 Leslau, Wolf (1997) Ethiopic Documents: Argobba. Grammar and dictionary. Wiesbaden: Harrassowitz. .
 Zelealem Leyew and Ralph Siebert (1994) Argobba. S.L.L.E. Linguistic Reports no. 22. Addis Ababa: SIL/Institute of Ethiopian Studies, Addis Ababa University.
 Zelealem Leyew, Ralph Siebert (2002), Sociolinguistic Survey Report of the Argobba Language of Ethiopia SIL Electronic Survey Reports, SILESR 2002-026

Посилання 
 Мова Арґобба  на «Glottolog»
 Мова Арґобба  на «Ethnologue»

Мови Ефіопії
Семітські мови
Флективні мови
Ефіосемітські мови